

Patronyme
 André Gavoty (1894-1966), journaliste à la Revue des Deux-Mondes. 
 Bernard Gavoty (1908-1981), organiste, musicographe et critique musical français.
 Célestin Gavoty (1772- ? ), militaire français.
 Jean-François Gavoty (1733-1812), manufacturier français du 
 Raymond Gavoty (1866-1937), homme politique français.

Autres 
 Lac Gavoty (à Besse-sur-Issole)

Homonymie
Homonymie de patronyme